The Kentucky Derby – film del 1922 diretto da King Baggot
The Kentucky Derby – film tv del 2009 prodotto dalla NBC Sports
The Kentucky Derby – film tv del 2011 prodotto dalla NBC Sports Special